Walking on a Dream — дебютный альбом австралийской электронной группы Empire of the Sun, выпущенный компанией Capitol Records в 2008 году.

Об альбоме 
Walking on a Dream писался и микшировался в течение 2007 года в Soundworks Music Studio, Сидней, при участии  и Криса Валледжо (Linear Recording).

Заглавный сингл с альбома, «Walking on a Dream», стал доступен в цифровом формате 30 августа 2008 года. Он получил эфирное время для многих радиостанций и вскоре занял 10-ую позицию в Australian ARIA Singles Chart. Второй сингл, «We are the People», достиг 24-й строчки. В сентябре 2009 года эта композиция использовалась в рекламе телевизоров Vizio. Третий сингл, «Standing on the Shore», стал доступен через iTunes 12 июня и в остальных форматах 23 июня 2009 года.

Walking on a Dream занял 8-ую строчку в ARIA Charts и 21-ую в UK Albums Chart.
Альбом получил трижды платиновый статус в Австралии и золотой статус в Великобритании, Германии и Ирландии.

По итогам ежегодного голосования слушателей австралийского радио Triple J, в Топ100 2008 года попали «We are the People» (68-е место) и «Walking on a Dream» (4-е место). На церемонии ARIA Music Awards 2009 альбом был представлен в одиннадцати номинациях, в том числе и в «Альбом года». 20 ноября 2009 года вышло специальное издание альбома с ремиксами, би-сайдами и неизданными треками.

Композиция «Walking on a Dream», использованная в 2016 году в рекламе Honda Civic, вернулась в чарты (№ 30 в Digital Songs, № 88 в Billboard Hot 100) и стала первым хитом Empire of the Sun, покорившей американский чарт — Hot Dance Club Songs. Сингл имеет пятикратно платиновый статус продаж в Австралии, платиновый — в США, золотой — в Италии, серебряный — в Британии.

В честь своего десятилетия альбом был издан на виниле с возможностью скачивания ранее неизданного трека «Chrysalis».

Оформление 
Оформление альбома, а также костюмы и раскрас Стила и Литтлмора базируются на постерах к фильмам «Звёздные войны» и «Индиана Джонс», а также на традициях Пекинской оперы.

Отзывы критиков 
На Metacritic альбом получил оценку в 61 %. Мартин Робинсон в своём обзоре для NME описал их дебют как «нелепый, но их песни требуют, чтобы к ним отнеслись серьёзно — как к Принсу, Ultravox и Боуи. И да, они похожи на MGMT — и в этом они великолепны». Under the Radar также оценил альбом положительно, охарактеризовав его как «в высшей степени наглядный опыт». Rolling Stone Australia оценил альбом в 3,5 из 5 — «великолепный, грустный электропоп», — но отметила: «в туманной второй половине альбома отыскать золото труднее».

Смешанную реакцию вызвала главным образом вторая половина альбома, особенно пятый трек «Delta Bay»; Майк Орм из Pitchfork Media отмечает: «сложные, эфирные мелодии „We are the People“ резко умирают в „Delta Bay“, звучащей как „Thriller“, спетый кошками». PopMatters посчитали так же: «„We are the People“ доказывает, что дуэт способен создавать великую музыку… Жаль, что песня выливается в „Delta Bay“… Почему вы сделали именно так?».

Список композиций

Чарты 
Недельные позиции

Сертификации

Участники записи 
 Empire of the Sun — продакшн
  — инжиниринг, микширование, продакшн
 Debaser — оформление, иллюстрации
 Mike Marsh — мастеринг
 Donnie Sloan — продакшн (2-4, 10)
 Chris Vallejo — дополнительный инжиниринг

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы 2008 года
Альбомы Capitol Records
Альбомы электронной музыки
Альбомы EMI Records
Альбомы Virgin Records
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Золотые альбомы
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы на английском языке